Денисенко Олег Іванович (1960) — український художник та скульптор.
 Денисенко Олег Іванович ( 1962) — російський політик, депутат Державної Думи РФ.